Chiesa del Cuore Immacolato di Maria – chiesa di Ascoli Piceno
 Chiesa del Cuore Immacolato di Maria – chiesa di Erula
 Chiesa del Cuore Immacolato di Maria – chiesa di Londra
 Chiesa del Cuore Immacolato di Maria – chiesa di Ponte San Pietro
 Chiesa del Cuore Immacolato di Maria – chiesa di Vigevano

Pagine correlate 
 Chiesa del Sacro Cuore di Maria